Бризбейн Интернешънъл 2011 е 3-тото издание на Бризбейн Интернешънъл. Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Бризбейн, Австралия от 2 до 9 януари. Ким Клейстерс трябва да защитава титлата си, но през тази година белгийката решава да не се включи в надпреварата. Шампионка става Петра Квитова след 2:0 сета на финала над Андреа Петкович от Германия. При двойките победителки от Бризбейн Интернешънъл 2010 са Андреа Хлавачкова и Луцие Храдецка. Чешката двойка обаче отпада на четвъртфинал. Трофеят е спечелен от Алиса Клейбанова и Анастасия Павлюченкова след 6 – 3, 7 – 5 над Клаудия Янс / Алиция Росолска.

Поставени тенисистки 
  Саманта Стосър (осминафинал)
  Шахар Пеер (осминафинал)
  Надя Петрова (1 кръг)
  Марион Бартоли (полуфинал)
  Анастасия Павлюченкова (полуфинал)
  Флавия Пенета (отказва се поради хранително отравяне)
  Алиса Клейбанова (1 кръг)
  Александра Дюлгеру (1 кръг)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Кара Блек /  Анастасия Родионова (полуфинал)
  Моника Никулеску /  Дзи Ян (полуфинал)
  Олга Говорцова /  Алла Кудрявцева (осминафинал)
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (четвъртфинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл 
 Схема на двойки 

WTA Тур 2011
Бризбън Интернешънъл